Spirosperma är ett släkte av ringmaskar. Spirosperma ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Spirosperma